EUM steht als Abkürzung für:

 Europameisterschaft, (oft nur abgekürzt als EM), ein von Einzelsportlern, Einzelteams oder Nationalmannschaften auf europäischer Ebene ausgetragener sportlicher Wettbewerb, zumeist in Turnierform, der von dem jeweiligen europäischen Verband ausgetragen wird
 Flugplatz Neumünster, ein Verkehrslandeplatz westlich der schleswig-holsteinischen Stadt Neumünster nach dem IATA-Code

eum steht für:

 Eum Hyun-seung, (koreanisch 엄현승 * 28. Mai 1984 in Seoul), ein südkoreanischer Eishockeytorwart, der seit 2010 bei Anyang Halla in der Asia League Ice Hockey spielt

Abkürzung